Eckau steht für:
 den deutschen Namen der Stadt Iecava in Semgallen in Lettland
 den deutschen Namen des Flusses Iecava in Lettland, siehe Iecava (Lielupe)